Orientalosuchus naduongensis — викопний вид крокодилів надродини Alligatoroidea, що існував у пізньому еоцені в Азії. Описаний у 2019 році.

Рештки 
Викопні рештки крокодилів знайдено між 2009 та 2012 роком у долині річки На Дуонг на півночі В'єтнаму. Рештки належали 29 особинам. Збереглися і черепи з нижніми щелепами, і фрагменти посткраніального скелета.

Посилання 
 Tobias Massonne​, Davit Vasilyan, Márton Rabi and Madelaine Böhme. 2019. A New Alligatoroid from the Eocene of Vietnam highlights An Extinct Asian Clade Independent from Extant Alligator sinensis . PeerJ. 7:e7562. DOI: 10.7717/peerj.7562
 Novataxa 

Викопні крокодили
Плазуни еоцену
Вимерлі тварини, описані 2019
Вимерлі плазуни Азії